

Presentación previa 
El colombiano Alejandro González fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El brasilero Rogério Dutra da Silva ganó el título, derrotando al esloveno Blaž Rola en la final, 6–4, 6–2.

Cabezas de serie 

 Blaž Rola (FINAL)
 Guido Pella (Cuartos de final)
 Horacio Zeballos (Cuartos de final)
 Diego Schwartzman (Segunda ronda)

<ol start="5">
  João Souza ''(Cuartos de final)
  '''Rogerio Dutra Silva (CAMPEÓN)
  Máximo González ''(Cuartos de final)
  Gastão Elias (Semifinales)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
São Paulo Challenger de Tênis 2014